Jan Lundgren kan avse:
Jan Lundgren (född 1966), en svensk jazzpianist.
Jan Lundgren (1936–1999), en svensk konstnär.
Jan Lundgren (1934-2017), en svensk silversmed.

Se även 
 Janne Lundgren (1924–1999), svensk konstnär